Aquesta és una llista dels animals en perill d'extinció als Països Catalans.

Vertebrats

Peixos

Rèptils

Ocells

Mamífers

Invertebrats

Odonats 

Artròpodes

Coleòpters

Aràcnids

Crustacis

Referències

Enllaços externs 
 "Catalunya té 84 espècies de fauna salvatge en perill d'extinció" (Mónverd.org) 

Llistes d'animals
animals en perill